U73 steht für:
 HMAS Warrego (U73), ein Militärschiff der Royal Australian Navy
 die Linie U73 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U 73 bezeichnet:
 SM U 73, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 73 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U73